Théophile Bourgeois (1855-1939), abbé suisse, prévôt du Grand-Saint-Bernard ;
Théophile Bourgeois (1858-1930), architecte français.